Bank Spółdzielczy (poln. für „Genossenschaftsbank“) steht für:
 Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich, Genossenschaftsbank in Kąty Wrocławskie
 Bank Spółdzielczy w Oławie, Genossenschaftsbank in Oława
 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie, Genossenschaftsbank in Strzelin

Siehe auch:
 Bank Polskiej Spółdzielczości